Tribün vagy tribún, ókori római magistratus
 Tribün, magas állvány, szószék
 Tribün, sportpálya nézői lelátója 
 Tribün, egykori kolozsvári folyóirat